La rainette est le nom vernaculaire donné à plusieurs grenouilles de la famille des Hylidae; 
 La rainette est le nom que l'on peut donner à une gouge de bottier. C'est aussi un instrument utilisé par les forestiers pour marquer les arbres ou par les éleveurs et les vétérinaires pour parer les onglons des ongulés domestiques;
 La rainette est le surnom donné à une comptine de Suzanne François.